Newbridge hace referencia a:

 Newbridge (Irlanda)

Gales 
 Newbridge (Caerphilly)
 Newbridge (Wrexham)

Inglaterra 
 Newbridge (Kenwyn), Cornualles
 Newbridge (St Mellion), Cornualles
 Newbridge (Sancreed), Cornualles
 Newbridge (Hampshire)
 Newbridge (Isla de Wight)
 Newbridge (Lancashire)
 Newbridge (Midlands Occidentales)
 Newbridge (Oxfordshire)
 Newbridge (Shropshire)
 Newbridge (Somerset)
 Newbridge (Sussex Oriental)
 Newbridge (Yorkshire del Norte)

Escocia 
 Newbridge (Dumfries and Galloway)
 Newbridge (Edimburgo)